Albrechtice bezeichnet in Tschechien:
 Město Albrechtice (Olbersdorf an der Goldoppa), eine Stadt im Okres Bruntál 
 Albrechtice nad Orlicí (Albrechtsdorf an der Adler), eine Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
 Albrechtice nad Vltavou (Albrechtitz an der Moldau), eine Gemeinde im Okres Písek
 Albrechtice v Jizerských horách (Albrechtsdorf im Isergebirge), eine Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou
 Albrechtice u Českého Těšína (Albersdorf), eine Gemeinde im Okres Karviná
 Albrechtice u Lanškrouna (Olbersdorf), eine Gemeinde, im Okres Ústí nad Orlicí
 Albrechtice u Mostu (Ulbersdorf), eine Wüstung im Okres Chomutov
 Albrechtice u Frýdlantu (Olbersdorf), Ortsteil von Frýdlant im Okres Liberec
 Albrechtice u Rýmařova, Ortsteil von Břidličná nad Moravicí im Okres Bruntál
 Albrechtice (Sušice), Ortsteil von Sušice im Okres Klatovy
 Albrechtice, Ortsteil von Drahonice im Okres Strakonice
 Albrechtice, Ortsteil von Pěnčín u Turnova im Okres Liberec
 Albrechtice, Ortsteil von Rozsochy im Okres Žďár nad Sázavou
 Lesní Albrechtice, Ortsteil von Březová, Okres Opava